Сан Антонио де Абахо има више значења:

 Сан Антонио де Абахо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Антонио де Абахо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Антонио де Абахо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио де Абахо (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио де Абахо (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику